Le terme de « géant » désigne des êtres de très grande taille qui excèdent les proportions normales.

Imaginaire et religion 

 Dans la Bible, les Nephilim sont des géants antédiluviens, fils des anges et des femmes.
 Dans la mythologie grecque, les Géants sont les fils de Gaïa et d'Ouranos affrontant les dieux lors de la gigantomachie.
 Dans la mythologie nordique, les Géants ou Jötunn sont une race souvent en lutte avec les dieux.
 Dans la mythologie aztèque, les Géants sont les fils de Tlalcihuatl et Tlaltecuhtli qui habitaient la terre pendant les quatre soleils, ou les fils d'Ilancueitl et Iztacmixcoatl qui ont aidé à la reconstruction de la terre après des cataclysmes.
 Les Géants sont une race présente dans le jeu de rôles Donjons et Dragons.

Folklore 
 Des géants de processions et de cortèges sont présents dans certains folklores :
 Géants du Nord et de Belgique ;
 Géants de Catalogne.

Culture 
 Géant est un film de George Stevens avec Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean.
 Géants est le vingt-deuxième tome de la série de bande dessinée Thorgal.
 Géant est une chanson d'Alain Chamfort.
 Place aux géants est un roman de science fiction de H.G. Wells.

Informatique 
 GÉANT, association de recherche sur les réseaux informatiques européens à vocation scientifique, en fibre optique à plusieurs Gigabits par seconde.
 Geant4, plateforme informatique permettant de simuler l'interaction de particules avec la matière.

Astronomie 
 Une géante est un type d'étoiles comprenant notamment les sous-types :
géante rouge
géante bleue
géante orange
 Une géante gazeuse est une planète très volumineuse et peu dense.

Divers 
 Géant Casino est une enseigne d'hypermarchés du groupe de distribution français Casino.
 Le « géant » ou slalom géant est une épreuve de ski alpin.
 La Grotte du Géant, grotte naturelle située sur la commune de Gondreville.
 Le Géant, sculpture monumentale installée au col du Tourmalet en France.

Voir aussi 
 
 Antonyme : Nain
 Association Altitudes
 En littérature, thème du Géant de Rabelais
 Gigantisme, en médecine
 Gigantomachie
 Grangousiers
 Macrophilie, paraphilie du géant
 Le Bon Gros Géant, de Roald Dahl
 Les titans de la mythologie grecque

de:Riese (Begriffsklärung)
nl:Reus